Прашки мир може се односити на различите догађаје:

Прашки мир (1635), мировни споразум којим је завршена шведска фаза Тридесетогодишњег рата
Прашки мир (1866), мировни споразум којим је завршен Аустријско-пруски рат